Hiʻiaka – postać z mitologii hawajskiej
 Hiʻiaka – księżyc planetoidy (136108) Haumea